Zeta může být:

 Zéta – písmeno řecké abecedy
 Zeta (řeka) – řeka v Černé Hoře
 Knížectví Zeta – černohorský historický stát
 FK Zeta – černohorský fotbalový klub
 Riemannova funkce zeta – matematická teorie
 Lancia Zeta – automobil značky Lancia
 ζ Geminorum – proměnná hvězda v souhvězdí Blíženců
 Zeta – psací stroj vyráběný firmou ČZ Strakonice

Související články 
 Catherine Zeta-Jones – americká herečka
 Zetta – předpona soustavy SI

Externí odkazy